Brezovica puede referirse a:
 Brezovica (Gradina) , localidad de Croacia en el condado de Virovitica-Podravina.
 Brezovica (Marijanci), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Brezovica (Prešov), localidad de Eslovaquia en la región de Prešov. 
 Brezovica Petrovska, localidad de Croacia en el condado de Krapina-Zagorje.
 Brezovica (Tvrdošín), localidad de Eslovaquia en la región de  Žilina.